DSK puede referirse a:
 Dominique Strauss-Kahn exdirector del Fondo Monetario Internacional, economista y político socialista francés;
 DSK Bank, uno de los principales bancos de Bulgaria.
 DSK Dim Sum King, restaurant chino en el estado de Veracruz, México.
 Teclado Simplificado Dvorak (en inglés Dvorak Simplified Keyboard)
 Darüşşafaka S.K., equipo de baloncesto turco.
 Dag Shang Kagyü, templo y comunidad budista en Graus, España.